Звягинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Хвойнинском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — деревня Звягино, расположена к юго-востоку от Хвойной.

В марте 2020 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ. Оно соответствует административно-территориальной единице Звягинское поселение Хвойнинского района.

География 
Территория поселения расположена на северо-востоке Новгородской области, на юго-востоке района у административной границы с Вологодской областью и у административной границы Хвойнинского района с Пестовским и Мошенским районами. На территории муниципального образования находится Старское озеро, протекают реки Левочка, Муравьиха.

Население

История 
Звягинское сельское поселение было образовано законом Новгородской области от 17 января 2005 года , Звягинское поселение — законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Населённые пункты 
В состав поселения входят 14 населённых пунктов.

Транспорт 
По территории поселения проходят пути Октябрьской железной дороги линии Санкт-Петербург — Мга — Кириши — Неболчи — Хвойная — Кабожа — Пестово — Сонково — Москва (Москва-Савёл.)

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Хвойнинского района
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году